Lutz puede hacer referencia a:
Lütz (Alemania), municipio de Renania-Palatinado, Alemania.
Lutz (Florida), municipio de Florida, Estados Unidos.